Jméno a příjmení Karel Sokol má více nositelů:

 Karel Sokol (1867–1922) – český a československý publicista a politik, člen pokrokářských stran a poslanec na národní demokraty
 Karel Sokol Elgart (1874–1929) – český spisovatel, dramatik a kritik
 Karel Sokol (historik) (* 1975) – český regionální historik Toužimi